Capità, grau militar i policial
 Capità (esport), títol donat a un membre d'un equip esportiu
 Capità (futbol), jugador líder d'un equip de futbol
 Capità (muntanya), paret rocosa situada al Parc Nacional de Yosemite (Estats Units) 
 Can Capità, masia de Sallent